Uroschajne (ukrainisch ; russische Entsprechung / – deutsch „Ernte“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Uroschajne (Simferopol)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Uroschajne (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Uroschajne (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Uroschajne (Tomakiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Uroschajne (Polohy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Uroschajne (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Uroschajne (Bobrowyzja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Uroschajne (Tywriw)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Uroschajne (Wolnowacha)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Uroschajne (Antrazyt)

siehe auch:
 Uroschainoje

uk:Урожайне